Conversión puede designar a:

 Conversión, en religión, adopción de creencias de una nueva comunidad religiosa

Ciencia y tecnología 
 Conversión a vehículo eléctrico, cambio de un vehículo convencional a otro de propulsión eléctrica
 Factor de conversión, en matemáticas.
 Conversión de moneda, cambio de moneda, conversión de divisas o cambio de divisas, en finanzas, la operación financiera que consiste en el cambio de una moneda o divisa por otra. Véase también caja de conversión.
 Conversión de unidades, en ciencia y tecnología, el paso de una unidad a otra.
 Conversión de coordenadas celestes
 Conversión de potencia, paso de una forma a otra de energía.
 Conversión fotovoltaica, proceso por el que la energía solar se transforma en electricidad
 Conversión lógica, cambio del sujeto por el predicado
 Conversión (informática)
 Conversión interna, proceso intermolecular.
 Conversión analógica-digital, transcripción de señales analógicas en señal digital

Psicología y psiquiatría 
 Trastorno de conversión e histeria de conversión, en psiquiatría.
 Terapia de conversión o reorientación sexual.

Varios
Conversión, movimiento veloz de una tropa que maniobra o combate
 Epífora o epístrofe, en retórica, figura de repetición también conocida como conversión.
La conversión de la Magdalena, cuadro de la pintora italiana Artemisia Gentileschi
La conversión de San Pablo, motivo muy representado en el arte religioso